The Devil You Know е единствения студиен албум на хевиметъл групата Heaven & Hell. Това е последния албум на Рони Джеймс Дио. Достига 8-о място в класацията на Билборд 200, с 30 000 продадени копия през първата седмица.

Състав 
 Рони Джеймс Дио – вокали
 Тони Айоми – китара
 Гийзър Бътлър – бас
 Вини Апис – барабани

Песни

Бележки 

Музикални албуми от 2009 година
Дебютни албуми